

Моравске Лєскове — село, громада округу Нове Место-над-Вагом, Тренчинський край.
 Мельчиці-Лєскове — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.